Аргамджи — гора на юге Республики Алтай, Россия. Расположена на юго-востоке плоскогорья Укок, в 3-х км от границы с Монголией.

Описание 
Гора расположена на хребте Сайлюгем, с южных склонов горы берут начало две одноимённые реки бассейна Калгуты:
 Аргамджи (приток Кара-Чада), обходящая гору по западному склону;
 Аргамджи (левый приток Калгуты), обходящая гору с востока.

Этимология 
От  — волосяная веревка.

Литература

Примечания 

Горные вершины Республики Алтай